Slovo Portalegre má více významů:
 v Portugalsku:
 distrikt Portalegre
 město Portalegre
 hrad Portalegre
 Portalegre – obec v Brazílii

Externí odkazy